Drottning Victoria eller Drottning Viktoria kan syfta på:

Personer
 Viktoria av Storbritannien (1819–1901), drottning av Förenade kungariket Storbritannien och Irland 1837–1901 samt kejsarinna av Indien 1876–1901
 Viktoria av Storbritannien (tysk kejsarinna) (1840–1901), en engelsk prinsessa som genom sitt gifte med den blivande Fredrik III av Tyskland blev tysk kejsarinna och drottning av Preussen
 Victoria av Baden (1862–1930), svensk drottning

Fartyg
 HMS Drottning Victoria – ett svenskt örlogsfartyg byggt 1917
 S/S Drottning Victoria – en svensk järnvägsfärja och hjälpkryssare byggd 1908,

Regentnamn